Фрэнсис Хинкс (; 14 декабря 1807, Корк, Соединённое королевство Великобритании и Ирландии — 18 августа 1885, Монреаль, Канада) — британский колониальный, а впоследствии канадский государственный деятель. Один из лидеров Реформистской партии Канады и премьер провинции Канады в 1851—1854 годах, губернатор Барбадоса и Наветренных островов (1856—1861), а затем Британской Гвианы (1861—1869), министр финансов Канады в либерально-консервативном правительстве Дж. А. Макдональд. Первый представитель британских колоний, занимавший губернаторские посты. Компаньон ордена Бани, рыцарь-командор ордена Святых Михаила и Георгия, лицо исторического значения Канады.

Биография 
Фрэнсис Хинкс родился в 1807 году в Корке (Ирландия) в семье Томаса Дикса Хинкса и Энн Боулт; Фрэнсис был младшим из девяти детей в семье. Томас Хинкс был пресвитерианским священником, оставившим приход ради учительского поприща. Его старшие сыновья также стали либо священниками, либо университетскими преподавателями, но Фрэнсис, начав обучение в Королевской академии Белфаста в 1823 году, вскоре решил, что его больше интересует торговля, и поступил учеником в белфастскую компанию John Martin and Company.

В июле 1832 года Хинкс женился на Марте Энн Стюарт, впоследствии родившей ему пятерых детей. В августе того же года новобрачные отправились в Британскую Северную Америку, где в декабре Хинкс открыл склад в Йорке (впоследствии Торонто) и начал оптовую торговлю бакалеей и спиртными напитками. Помещение для своей компании он снимал у Уильяма Уоррена Болдуина и его сына Роберта, быстро подружившись с этой семьёй. В 1835 году Болдуин совместно с Джорджем Траскоттом и Джоном Кливлендом Грином основал Фермерский банк, а после того, как его акционеры выбрали в правление нескольких видных тори, с группой реформистов создал новый Народный банк, в котором стал генеральным менеджером. На следующий год он стал также одним из основателей страховой компании.

Хинкс разделял с Болдуином-младшим умеренно-реформистские взгляды, выступая как сторонник идей ответственного правительства, но дистанцируясь от радикального крыла движения, лидером которого был Уильям Лайон Маккензи. После неудачной попытки восстания, предпринятой Маккензи в 1837 году, Хинкс, опасаясь репрессий против реформистов, планировал покинуть британские колонии. Как член Миссисипского эмиграционного общества он посетил Вашингтон, где вёл переговоры о приобретении большого участка земли в США. В начале 1838 года, однако, с назначением комиссии по расследованию причин восстаний в Канаде во главе с лордом Даремом эмиграция была отложена. Вместо этого умеренные реформисты решили продемонстрировать, что лояльны Великобритании и отвергают идеи вооружённого восстания. С этой целью в июне 1838 года в Торонто была основана газета Examiner, издателем которой стал Хинкс. На протяжении четырёх лет редакция газеты занималась пропагандой идей ответственного правительства по британскому образцу и свободы вероисповедания — в том числе финансирования религиозных организаций только из добровольных пожертвований.

Отчёт комиссии Дарема включал рекомендации о введении ответственного правительства в объединённой колонии, которую должны были образовать Верхняя и Нижняя Канада. Последняя рекомендация была реализована уже в 1840 году. Хинкс стал одним из самых убеждённых сторонников объединения реформистов Верхней Канады с их единомышленниками в Нижней, полагая, что единая партия будет играть ведущую роль в колониальной политике. Он вёл активные переговоры с лидером реформистов Нижней Канады Луи-Ипполитом Лафонтеном, но на этом этапе до реального объединения дело не дошло.

В 1841 году Хинкс был избран в парламент провинции Канада от графства Оксфорд. Хотя реформисты от обеих Канад получили в парламенте большой процент мест, в правительство, сформированное генерал-губернатором лордом Сиденхемом, они не вошли. Хинкс, как один из более прагматичных членов фракции, отказался от идеи последовательного противостояния с правительством и часто голосовал вместе с его членами по вопросам, где их мнения сходились, тем самым отдаляясь от непримиримой оппозиции Болдуина и Лафонтена. В июне 1842 года преемник Сиденхема Чарльз Багот предложил Хинксу пост генерального инспектора (аналогичный посту министра финансов) в новом правительстве, который тот принял, продав Examiner и попутно заработав репутацию политического оппортуниста. Хотя уже в сентябре к кабинету присоединились Болдуин и Лафонтен, отношение многих реформистов к Хинсу оставалось враждебным.

Поскольку генерал-губернаторы, назначаемые метрополией, продолжали отвергать идею ответственного правительства для Канады, большинство членов кабинета, включая Хинкса, подали в отставку в ноябре 1843 года. После этого реформисты оставались в оппозиции до 1848 года. В этот период Роберт Болдуин, впавший в депрессию после смерти отца, хотел бросить политику, но Хинкс сумел уговорить его остаться во главе реформистов. В 1844 году по приглашению Лафонтена Хинкс перебрался в Монреаль, где в марте начал выпускать новую газету реформистского движения — Pilot. Это издание сыграло важную роль в закреплении политического союза ирландцев-католиков и франкоканадцев.

В сентябре 1844 года Хинкс проиграл перевыборы в графстве Оксфорд Роберту Ридделлу, причём, по мнению Болдуина, одной из причин поражения был крайне едкий тон новой газеты, оскорблявший избирателей-шотландцев и пресвитериан. В Верхней Канаде Pilot проиграл конкурентную борьбу другому реформистскому органу — The Globe Джорджа Брауна, которого Хинкс также подозревал в политических интригах против него лично. Эти подозрения скорее всего были беспочвенными. Напротив, Браун по просьбе Болдуина способствовал в 1847 году избранию Хинкса в его обычном округе, когда сам кандидат, занятый делами в Монреале, не мог даже появиться в графстве Оксфорд.

В марте 1848 года Хинкс продал свою газету, чтобы занять пост генерального инспектора в кабинете Лафонтена и Болдуина. Он обнаружил финансы провинции в плачевном состоянии, с просроченными выплатами по долгам и растущими затратами на общественные работы. Ему удалось заручиться финансовой поддержкой в Великобритании, а в 1849 году он провёл через парламент законопроект об учреждении амортизационного фонда, целью которого была постепенная ликвидация задолженностей правительства (остаток долга был погашен в мае 1850 года). Хинкс, убеждённый в ключевой роли железных дорог для будущего экономического развития страны, также добился принятия закона о железнодорожных гарантиях.

Отношения между Хинксом и Брауном продолжали оставаться напряжёнными, чему способствовала агрессивная антикатолическая позиция, занятая Globe. Конфликт усугубился в 1851 году, когда после ухода Болдуина в отставку Хинкс занял его место как премьер от Западной (Верхней) Канады. Опасаясь, что резкий тон Globe отпугнёт избирателей-католиков от реформистского движения, новый премьер попытался вмешаться в редакционную политику Брауна, который в ответ разорвал отношения с традиционными реформистами. Стараясь сохранить поддержку радикального крыла партии, Хинкс был вынужден пригласить в кабинет двух его представителей. Это в свою очередь означало, что умеренный реформист Джон Сэндфилд Макдональд, занимавший пост генерального стряпчего, теряет место в правительстве. Таким образом, Хинкс потерял поддержку ещё одного влиятельного реформистского лидера.

В октябре Лафонтен ушёл в отставку вслед за Болдуином, и премьером от Восточной Канады стал Огюстен-Норбер Морен. На состоявшиеся вскоре после этого выборы реформисты шли с предвыборными обещаниями расширить круг обладателей избирательных прав, добиться избираемости правительства, секуляризировать церковные земли и отменить феодальные владения. После победы на выборах Хинкс пытался добиться также режима беспошлинной торговли с США (соглашение о котором было подписано в июне 1854 года) и уделял особое внимание расширению сети железных дорог. Благодаря его усилиям было начато строительство магистральной железной дороги между Сарнией (Западная Канада) и Портлендом (штат Мэн), на каждую милю которой правительство выделяло 3000 фунтов. Ещё одной финансовой мерой реформистского правительства был закон о муниципальных займах, позволявший городским властям выпускать заёмные бумаги с использованием вырученных средств на капитальное строительство.

Уже в 1852 году Хинкс вместе с мэром Торонто оказался замешан в спекуляциях торонтскими городскими облигациями с использованием инсайдерской информации. Эта операция принесла им доход в размере около 8000 фунтов. На следующий год разразился скандал; широкой огласке способствовал Браун, недовольный нерешительной политикой кабинета Хинкса в вопросах отношений государства и религии. В Globe публиковались обвинения в адрес Хинкса, связанные не только с торонтскими облигациями, но и с дополнительными, менее обоснованными, подозрениями в коррупции. В июне 1854 года, обнаружив, что потеряли поддержку парламента, Хинкс и Морен обратились к генерал-губернатору с просьбой о новых выборах. Набрать на них большинство мандатов правящая коалиция не сумела, и уже 8 сентября оба премьера окончательно подали в отставку.

Опасаясь растущего влияния Брауна в реформистской партии, Хинкс поддержал формирование кабинета, который со стороны Восточной Канады возглавлял Морен, а со стороны Западной — тори Аллан Макнаб. Программа нового правительства во многом совпадала с программой кабинета Хинкса и Морена, и в него вошли двое сторонников Хинкса от Западной Канады. Одновременно была сформирована комиссия по расследованию обвинений в коррупции в адрес членов предыдущего кабинета, которая, несмотря на усилия Брауна, не сочла ни одно из них достаточно подтверждённым. Несмотря на это, в ноябре 1855 года Хинкс подал в отставку с поста депутата законодательного собрания и уехал в Англию.

Весной 1856 года (по другим данным, уже в 1855 году) Хинкс принял назначение на пост губернатора Барбадоса и Наветренных островов. Он стал первым постоянным жителем британских колоний, получившим губернаторский пост. Во время пребывания в должности губернатора он способствовал улучшению условий жизни во вверенных ему островных колониях, а также развитию образовательных учреждений. После этого Хинкс был назначен губернатором Британской Гвианы; это назначение состоялось, по одним источникам, в сентябре 1861 года, а по другим — в 1862 году. В том же году он был произведён в компаньоны ордена Бани. Губернатором Британской Гвианы он оставался до 1869 года. В этом качестве он столкнулся с движением, известным как «Бермудская клика», в борьбе за влияние в колониях, как ранее реформисты в Канаду, выступавшим за введение ответственного правительства. Хинкс, однако, был убеждён, что Британская Гвиана ещё не готова к самоуправлению, и противодействовал этим требованиям. Его конфликт с Бермудской кликой и верховным судьёй колонии Уильямом Бомонтом, привёл к тому, что его срок полномочий в 1869 году не был продлён.

Став в 1869 году рыцарем-командором ордена Святых Михаила и Георгия, Хинкс вернулся в Канаду, где премьер-министр Джон Александр Макдональд предложил ему занять пост министра финансов. Приняв это предложение, Хинкс был приведён к присяге 9 октября, а в ноябре выиграл довыборы в графстве Ренфру, став также депутатом Палаты общин. В качестве министра финансов он завершил банковскую реформу, начатую его предшественником Джоном Роузом и постепенно ввёл в оборот новую валюту. В 1872 году Хинкс был переизбран в парламент от Ванкувера, но его интерес к политике к этому времени упал, и в феврале 1873 года он подал в отставку с поста министра финансов. Нв выборах 1874 года он не стал выставлять свою кандидатуру и перебрался в Монреаль, где стал писать статьи для издания Journal of Commerce.

В 1874 году Хинкс остался вдовцом и в 1875 году женился вторично. Его женой стала Эмили Луиза Делатр. В том же году постаревший политик был избран президентом Консолидированного банка Канады, но свои обязанности исполнял без интереса и ставил подпись на финансовых документах без надлежащей проверки. В результате, когда в 1879 году стало известно о финансовых проблемах банка, Хинкс был признан виновным в сознательном введении в заблуждение. Обвинительный приговор был затем отменён судом более высокой инстанции, ограничившимся порицанием в адрес экс-премьера. В сентябре того же года голосованием акционеров он был снят с поста президента.

В 1880 году умерла вторая жена Хинкса, который с тех пор проживал со своей дочерью Эллен Реди. В 1884 году увидели свет мемуары Хинкса, но поскольку со времени его участия в активной политике прошло слишком много времени, их историческая ценность оказалась невелика. На следующий год, когда в Монреале началась эпидемия оспы, Хинкс стал одной из её жертв, скончавшись 18 августа 1885 года. Несмотря на репутацию выдающегося финансиста, он не оставил после себя значительного состояния.

В 1969 году имя Фрэнсиса Хинкса включено в список лиц исторического значения Канады.

Примечания

Литература 
 
 

Политики Барбадоса
Губернаторы Британской Гвианы
Члены палаты общин Канады от Консервативной партии Канады (старой)
Члены палаты общин Канады от Онтарио
Предприниматели Канады
Финансисты XIX века
Умершие от оспы
Лица национального исторического значения Канады